Dos diferentes clases de buques de guerra japoneses han sido llamadas Clase Asashio:

 La Clase Asashio de destructores de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1937 hasta 1945 y compuesta por los: 
 Arare
 Arashio
 Asashio
 Asagumo
 Kasumi
 Michishio
 Minegumo
 Natsugumo
 Ōshio
 Yamagumo

 La Clase Asashio de submarinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 1966 hasta 1986 y compuesta por los: 
 Arashio (SS-565)
 Asashio (SS-562)
 Harushio (SS-563)
 Michishio (SS-564)